Guillermo García González (1953–1990) – kubański szachista, arcymistrz
 Guillermo García (ur. 1955) – meksykański pływak, olimpijczyk
 Guillermo García (ur. 1981) – wenezuelski aktor
 Guillermo García-López (ur. 1983) – hiszpański tenisista
 Guillermo Garcia (ur. 1983) – argentyński siatkarz, reprezentant kraju